Greblje, naziv za više toponima
Greblje (nekropola stećaka) u Slivnom Ravnom, općina Slivno
Greblje-Grebnik (arheološko nalazište), u Slivnom, općina Runovići
Vlaško greblje, u Smokovljanima, općina Dubrovačko primorje
Krešića greblje
Kužno greblje